Кубок независимости Армении по футболу 2009 года — 18-й розыгрыш национального Кубка среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Турнир начался 17 марта и завершился 9 мая 2009 года. Обладатель Кубка прошлого розыгрыша «Арарат» (Ереван) стартовал в турнире вместе со всеми клубами с 1/4 финала.

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 17 и 18 марта 2009 года.

Ответные матчи прошли 7 и 8 апреля 2009 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 14 и 15 апреля 2009 года.

Ответные матчи прошли 21 и 22 апреля 2009 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2009
 Первая лига Армении по футболу 2009

Ссылки 
 Статистика на сайте ФФА
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на rsssf.com

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Армении в 2009 году